Bredvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bredvattnet, Västergötland, sjö i Göteborgs kommun,  (5,33 ha)
Bredvattnet, Dalsland, sjö i Vänersborgs kommun,  (13,8 ha)
Bredvattnet, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (41,8 ha)
Bredvattnet, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (69,8 ha)

Se även
Bredvatten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn